Együttesek
 Past Lives (együttes) – amerikai post-punk együttes

Albumok
 Past Lives – Black Sabbath-album
 Past Lives (Saccharine Trust-album)
 Past Lives – The Best of the RCA Years – Level 42-válogatásalbum

Dalok
 Past Lives (Local Natives-dal)